Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2017 проводился в городе  (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) со 2 по 8 ноября 2017 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах принимали участие 9 мужских и 6 женских команд (Тайвань, Катар и Казахстан выставили только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Китая; третье место заняла сборная Японии, победив в матче за бронзовую медаль сборную Австралии.

В женском турнире чемпионом стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Китая, победив в матче за бронзовую медаль сборную Гонконга (впервые вышедшую в плей-офф).

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2018. Квалификацию получили три (до 2017 года было две) лучшие мужские и женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Республики Корея, Японии, Китая, а также женские сборные Республики Корея, Японии и Китая.

Формат турнира 
Команды играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг (женские — в два круга). Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й). Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в утешительном финале за 3-е и 4-е место.

Время начала матчей указано по UTC+11.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «в/с» — вице-скип)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф.

Команды Гонконга, Катара и Казахстана распределены по 7—9 местам по результатам предварительных тестовых бросков в дом (): Гонконг - 90.69 см, Катар - 96.91 см, Казахстан - 116.86 см.

Плей-офф

Полуфиналы 
8 ноября, 19:00

Матч за 3-е место 
9 ноября, 14:00

Финал 
9 ноября, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «в/с» — вице-скип)

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 Проходят в плей-офф.

Команды Гонконга и Новой Зеландии ранжированы на 4—5 места по результатам предматчевых бросков в дом (): Гонконг — 57,87 см, Новая Зеландия — 85,57 см. Таким образом, с 4-го места в плей-офф вышла команда Гонконга.Competition Matrix (Women)

Плей-офф

Полуфиналы 
8 ноября, 14:00

Матч за 3-е место 
9 ноября, 9:00

Финал 
9 ноября, 9:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF
 Видео: плейлист всех полных видеозаписей матчей чемпионата (14 видео) на канале World Curling TV на Youtube

2017
Международные соревнования по кёрлингу в Австралии
Спортивные соревнования в Новом Южном Уэльсе
Спорт в Австралии в 2017 году
Ноябрь 2017 года